Ра́сселл () — английская фамилия, часто транслитерируется как ; а также топоним.

Фамилия 
Основная статья: .

А 
 Расселл, Аарон (род. 1993) ― американский волейболист.
 Расселл, Алонсо (род. 1992) — багамский бегун на 400 метров.
 Расселл, Аллан (род. 1980) — шотландский футболист и тренер.
 Расселл, Альфред Фрэнсис (1817—1884) — либерийский политик, девятый президент Либерии.
 Расселл, Анна (1807—1876) — британский ученый-ботаник.
 Расселл, Артур (1886—1972) — британский легкоатлет.
 Расселл, Артур (1951—1992) — американский виолончелист, композитор и музыкант.

Б 
 Расселл, Билл (1934—2022) — американский баскетболист.
 Расселл, Билл (1905—1992) — американский композитор и историк музыки.

Г 
 Расселл, Генри Норрис (1877—1957) — американский астрофизик.
 Расселл, Гэйл (1924—1961) — американская актриса.
 Расселл, Гэри (младший) (род. 1988) — американский боксёр.

Д 
 Расселл, Д’Анджело (род. 1996) — американский баскетболист.
 Расселл, Джейн (1921—2011) — американская актриса.
 
 Расселл, Джонни (род. 1990) — шотландский футболист.
 
 Расселл, Дэвид Оуэн (род. 1958) — американский режиссёр, продюсер и сценарист.

И 
 Расселл, Исраэль (1852—1906) — американский геолог и географ.
 Расселл, Иэн (американский футболист) (род. 1975) — американский футболист и тренер.

К 
 Расселл, Кери (род. 1976) — американская актриса и танцовщица.
 Расселл, Керри (род. 1990) — ямайская бегунья на 100 метров.
 Расселл, Клайв (род. 1945) — британский актёр.
 Расселл, Конрад (1937—2004) — британский историк и политик.
 Расселл, Крис (род. 1987) — канадский хоккеист, защитник.
 Рассел, Курт (род. 1951) — американский актёр.
 Расселл, Кэззи (род. 1944) — американский баскетболист.
 Расселл, Кэмпи (род. 1952) — американский баскетболист.

М 
 Расселл, Майкл (род. 1978) — американский теннисист.
 Расселл, Мерседес (род. 1995) — американская баскетболистка.
 Расселл, Морган (1886—1953) — американский художник, один из первых абстракционистов США, сооснователь синхромизма.

Н—Х 
 Расселл, Одо Уильям Леопольд, 1-й барон Эмптхилл (1829—1884) — британский дипломат.
 Расселл, Пол Фицпатрик (род. 1959) — американский прелат и ватиканский дипломат.
 Расселл, Розалинд (1907—1976) — американская театральная, телевизионная и киноактриса.
 Расселл, Тейлор (род. 1994) — канадская актриса.
 Расселл, Тереза (род. 1957) — американская актриса и модель.
 Расселл, Финн (род. 1992) — шотландский регбист.
 Расселл, Хью (род. 1959) — ирландский боксёр.

Ч

Э 
 Расселл, Эдвард Стюарт (1887—1954) — шотландский биолог.

Имя 
Основная статья:

Топоним 
Населённые пункты:
 Рассел — город в Арканзасе (США).
 Расселл — водопад в Тасмании (Австралия).

Космос 
 (1762) Расселл — астероид главного пояса.
 Расселл — лунный кратер.

См. также 
 Расселлвилл
 Рассел